Pollux, een figuur uit de Griekse mythologie
 Pollux (ster), de ster beta Geminorum, genoemd naar de mythologische figuur

Schepen:
 Pollux, een loodsboot voor de Nederlandse loodsen
 Pollux (schip, 1941), Nederlands zeilschip
 P902 Pollux (2015), Belgisch kustwachtvaartuig

Overig:
 Pollux (berg), een berg in het bergmassief van de Monte Rosa
 VMHC Pollux, een hockeyclub uit Vlaardingen
 VV Pollux, een Oldenzaalse volleybalvereniging
 Frans Pollux, een zanger, journalist, auteur en dichter uit Venlo
 Pollux (band) dialectband van Frans Pollux